A ligatúra a következő összefüggésekben szerepelhet:

Ligatúra (tipográfia)
Ligatúra (fogászat) 
Ligatúra (gyógyszerészet) 
Ligatúra (hangszer) 
Ligatúra (zene)
Ligatura – magyar irodalomtörténeti könyvsorozat

Latinos írásmóddal
Ligatura könyvsorozat